

 Promised Land (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Promised Land (platenlabel), een Brits platenlabel
 Promised Land (televisieserie), een televisieserie

Films
 Ziemia obiecana (1975, Engelse titel Promised Land) van Andrzej Wajda met Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak en Andrzej Seweryn
 Promised Land (1987) van Michael Hoffman met Jason Gedrick en Kiefer Sutherland
 Promised Land (2002) van Jason Xenopoulos met Nick Boraine
 Promised Land (2004) van Amos Gitai met Rosamund Pike
 Promised Land (2012) van Gus van Sant met Matt Damon

Muziekalbums
 Promised Land (Elvis Presley album), 1975
 Promised Land (Dar Williams album), 2008
 Promised Land (Promised Land album), 1991
 Promised Land (Queensrÿche album), 1994

Boeken
 Een beloofd land, eerste deel van de memoires van Barack Obama, in het Engels verschenen als A Promised Land

Zie ook 
 Het Beloofde Land, doorverwijspagina